Buchbrunn ist der Name folgender Orte:

 Buchbrunn, Gemeinde im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Buchbrunn (Gemeinde Eberndorf), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Eberndorf, Bezirk Völkermarkt, Kärnten